Футбо́льный клуб «Даугава/РФШ» () — бывший латвийский футбольный клуб.

Названия клуба 
 «Даугава 90» (2006—2007)
 «Даугава» Рига (2008—2009)
 «Даугава»/РФШ (2010)

История 
В 2003 году у тренера Владимира Беляева возникли разногласия с директором «ЮФЦ Сконто» по вопросам подготовки юных футболистов. Тренер при поддержке родителей воспитанников своей группы футболистов 1990 года рождения учредил новую команду, футбольную школу «Даугава». Юридически она была создана в качестве структурного подразделения при спортивном агентстве «Балтик Сервис» Андрея Бахарева.
В 2005 году футбольная школа превратилась в полноценный футбольный клуб «Даугава 90» с несколькими юношескими командами.
Первый опыт во взрослом футболе воспитанники клуба получили в 2006 году, участвуя в первенстве Риги (Вторая лига Латвии по футболу).

В 2010 году клуб стал сотрудничать с Рижской футбольной школой, поэтому название изменилось на «Даугава/РФШ».

С 2011 года клуб функционирует как футбольная школа «Даугава», без самостоятельных команд в чемпионатах Латвии.

Результаты выступлений

Главные тренеры 
  Владимир Беляев (2005—2009)
  Сергей Семёнов (2009—2010)

Примечания 

Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии
Футбольные клубы Риги